Elvaston désigne : 

 Elvaston, un village du Derbyshire, en Angleterre.
 Elvaston, un village du comté de Hancock dans l'Illinois, aux États-Unis.